Iván García puede referirse a:

 Iván García Solís (1936-), político mexicano;
 Iván García Casado (1986-), baloncestista español;
 Iván García (1993-), clavadista mexicano.
 Iván García (1984-), portero costarricense.
 Iván García Estébanez (1984-), SEO español;